Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Minotaur d'après le minotaure de la mythologie grecque :
Le  est un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1793. Après avoir combattu aux batailles d'Aboukir et de Trafalgar, il fait naufrage au Texel en 1810.
Le  est un vaisseau de 74 canons de  rang lancé en 1816, renommé HMS Hermes en 1866 et détruit en 1869.
Le  est un cuirassé à coque de fer lancé en 1863. Il est le navire de tête de la classe Minotaur. Initialement nommé HMS Elephant mais renommé HMS Minotaur avant son lancement, il est renommé HMS Boscawen II en 1904, HMS Ganges en 1906 et HMS Ganges II en 1908, avant d'être démoli en 1922.
Le  est un croiseur cuirassé de la classe Minotaur, dont il est la tête de ligne. Lancé en 1906, il est détruit en 1920.
Le HMS Minotaur est un croiseur de la classe Town, renommé  avant son lancement en 1936. Il sert durant la Deuxième Guerre mondiale et est détruit en 1959.
Le HMS Minotaur (53) est un croiseur léger de classe Minotaur dont il est le navire de tête. Lancé en 1943, il est transféré à la Marine royale canadienne et est rebaptisé . Il est détruit en 1960.

Notes et références 

Minotaur